Deriva (aviação) - estabilizador vertical
 Abatimento - em náutica, "deriva"
 À Deriva - filme de 2009

Desambiguação